LG, lg — аббревиатура или обозначение:

 LG (Lucky-Goldstar) — южнокорейская группа компаний, см. также:
 LG Electronics — южнокорейская компания по производству бытовой техники и электроники;
 LG Display — южнокорейская компания по производству жидкокристаллических дисплеев.
 LG Uplus — южнокорейский оператор мобильной связи
 LG () — дама Ордена Подвязки.
 LG () — телеграфный код и корпоративная аббревиатура Литовских железных дорог в 1991—2020 годах.
 LG () — конституция Ватиканского собора.
 LG — код ИАТА авиакомпании Luxair.
 LG — автомобильный код района Люнебург (Германия).
 lg — десятичный логарифм.

См. также